207-й артиллерийский полк (вермахт)
 207-й егерский полк
 207-й корпусный артиллерийский полк
 Новобаязетский 207-й пехотный полк
 207-й пехотный полк (вермахт)
 207-й пехотный полк (Италия)
 207-й стрелковый полк
 207-й танковый полк
 207-й дальнебомбардировочный авиационный полк 42-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии 3-го дальнебомбардировочного авиационного корпуса Дальнебомбардировочной авиации ВВС РККА — командир 2-й эскадрильи Никола́й Фра́нцевич Гасте́лло , погиб во время боевого вылета. Герой Советского Союза, посмертно.

sl:Seznam polkov po zaporednih številkah (200. - 249.)#207. polk